Алферівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Алферівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Алферівська волость — Новохоперського повіту Воронізької губернії.